Station Sumiyoshi (JR West)
 Station Sumiyoshi (Hanshin), een station aan de Hanshin-lijn
 Station Sumiyoshi (Hankai)
 Station Sumiyoshi (Tokio), een metrostation in Tokio